Il singolare del torneo di tennis ATP Cleveland 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Ken Rosewall che ha battuto in finale Roger Taylor 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Marty Riessen (quarti di finale)
 Roger Taylor (finale)
 Brian Fairlie (semifinali)
 Arthur Ashe (quarti di finale)
 Ken Rosewall (campione)
 Jan Kodeš (quarti di finale)

 Mark Cox (secondo turno)
 Tom Okker (primo turno)
 Tom Gorman (secondo turno)
 Roscoe Tanner (primo turno)
 Dick Crealy (primo turno)
 Alex Metreveli (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Cleveland 1973